Červená kniha může být:

 Červená kniha ohrožených jazyků – kniha vydávaná organizací UNESCO
 Červený seznam IUCN – seznam ohrožených druhů vydávaný IUCN
 Red Book (rozcestník) – překlad tohoto sousloví do angličtiny

Související články 
 Bílá kniha
 Černá kniha
 Zelená kniha
 Modrá kniha